Anthemius van Byzantium, regent voor Theodosius II van 408 tot 414
 Anthemius van Rome, keizer van Rome van 467 tot 472